Entenza ist der Familienname folgender Personen:

 John Entenza (1905–1984), US-amerikanischer Journalist und Verleger

Siehe auch:
 D’Entença